Паша може да се отнася за:
 па́ша – трева за пасене на добитък
 паша́ – титла в Османската империя
 Паша́ – река, приток на Нирза, в Русия, Архангелска област
 Паша́ – река, приток на Свир, в Русия, Ленинградска област
 Паша́ – село на р. Паша в Ленинградска област, Русия
 Па́ша – женско лично име
 Па́ша – кратка руска форма на Павел
 Юлиана Паша – албанска певица, участничка в конкурса „Евровизия 2010“
 Паша санджак – столичният санджак във всеки от еялетите на Османската империя